Granite Mountains steht für folgende Bergketten in den USA:

 Granite Mountains (Alaska)
 Granite Mountains (Arizona)
 Granite Mountains (Kalifornien) im San Bernardino County
 Granite Mountains (Riverside County, Kalifornien)
 Granite Mountains (Mono County, Kalifornien)
 Granite Mountains (Wyoming)